Der Handballverein Vallendar e. V. ist ein deutscher Sportverein aus der rheinland-pfälzischen Stadt Vallendar, dem Sitz der Verbandsgemeinde Vallendar.
Der Verein ist überregional durch die erste Herren-Handballmannschaft bekannt, die in der Saison 2010/2011 in der 3. Handball-Bundesliga spielte. Aktuell spielt die 1. Mannschaft in der Oberliga RPS (Rheinland, Rheinhessen, Pfalz und Saarland), die junge 2. Mannschaft spielt in der Verbandsliga Staffel Ost des Handballverbands Rheinland.

Entstehungsgeschichte 
Der Verein entstand aus der Handballabteilung des TV Vallendar, die kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde. Eine erste Ausgliederung aus dem Hauptverein wurde schon 2007 versucht, indem sich die Abteilung mit der des SV Urmitz zu einer Spielgemeinschaft zusammenschloss – zur UVS Rheintal. Dieses Vorhaben scheiterte allerdings bereits zwei Jahre nach der Entstehung sowohl wegen nicht erreichter Ziele, d. h. der Aufstieg aus der Oberliga in die Regionalliga misslang, als auch aufgrund finanzieller Probleme. So gliederten sich die Vallendarer Handballer erneut in den TV Vallendar ein und die Urmitzer in ihren Stammverein, den SV Urmitz. Nach einem weiteren Jahr wurde die Ausgliederung vom eigentlichen Stammverein TV Vallendar erneut aufgegriffen und die Handballabteilung spaltete sich in den HV Vallendar e. V. ab.

Rivalitäten 
Die "Vallerer" Handballer hegen eine große Rivalität zu ihren Nachbarn, also der Turnerschaft Bendorf 1861/1890 e. V., dem TV 05 Mülheim, der HSG Römerwall und dem Turnverein 1891 Moselweiß e. V. Im Herrenbereich gab bzw. gibt es daher immer wieder hitzige Duelle, die aber auch in Spielen der Jugend- oder Reservemannschaften ausgefochten werden. Diese "Derbys" zeichnen sich vor allem durch ihre Spielhärte und die Leidenschaft zum Handballsport aus.

Erfolge 
HVR Pokalsieger: 2001, 2004 (als TV Vallendar), 2010, 2011, 2014, 2016

Jugendarbeit 
Seit der Saison 2014/2015 hat sich der der HV Vallendar und die Turnerschaft Bendorf im Jugendbereich zur JSG Bendorf/Vallendar zusammengeschlossen. Alle Jugendmannschaften sind mindestens doppelt besetzt. Ziel dieses Zusammenschlusses ist es, allen handballbegeisterten Jugendlichen Spielpraxis in unterschiedlichen Leistungsbereichen geben zu können.

Rekord 
Am Samstag, den 22. Januar 2011 konnte der HVV beim Spiel gegen den HBW Balingen-Weilstetten II den Zuschauerrekord der 3. Liga mit 1407 Zuschauern in der Sporthalle Oberwerth verbuchen.

Platzierungen seit 1979

Einzelnachweise 

Handballverein aus Rheinland-Pfalz
Organisation (Vallendar)
Vallendar, HV
HV Vallendar